Анна Афанасьева:
 Афанасьева, Анна Степановна (1900—1962) — советский педагог, депутат Верховного Совета СССР I и II созывов.
 Афанасьева, Анна Титовна (1916—1999) — советская волейболистка.
 Афанасьева, Анна — советская и российская актриса.
 Афанасьева, Анна — российская актриса.